Kanstein ist der Name von Bergen/Erhebungen in Niedersachsen:
 Kanstein (Thüster Berg) (441 m), höchster Berg des Thüster Berges, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Kanstein (Langelsheim) (Kahnstein; 235 m), Erhebungen im Harzvorland bei Langelsheim, Landkreis Goslar

Kanstein ist der Familienname von Personen:
 Ingeburg Kanstein (1939–2004), deutsche Schauspielerin, Autorin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Paul Kanstein (1899–1981), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer

Siehe auch:
 Canstein